USS Chicago — название четырёх кораблей ВМС США. Дано в честь города Чикаго.

 USS Chicago (CA-14) (1889—1923) — бронепалубный крейсер.
 USS Chicago (CA-29) (1931—1943) — тяжёлый вашингтонский крейсер типа «Нортхэмптон» (CA-29).
 USS Chicago (CA-136) (1945—1984) — тяжёлый крейсер типа «Балтимор» (CA-136), позже переоборудованный в ракетный (CG-11).
 USS Chicago (1986) (1985—) — атомная ударная подводная лодка типа «Лос-Анджелес» (SSN-721)